bruine eikenvlekmot
 gele bramenvlekmot
 gewone eikenvlekmot
 hoefijzervlekmot
 levervlekmot
 rozenvlekmot
 sikkelvlekmot
 tienvlekmot
 venstervlekmot
 zwarte bramenvlekmot